Biografies:
 Barak Hadjib, primer sultà kutlughkhànida de Kirman.
 Barak Khan, kan de Txagatai.
 Ehud Barak, polític israelià.
 Toponímia:
 Vall de Barak a Assam (Índia)
 Riu Barak a Manipur, Mizoram, Assam i Bangladesh